Вітко — українське прізвище.

:
 Анатолій Вітко (Дніпропетровськ, 1970) — український альпініст, «Сніжний Барс».
 Вітко Артем Леонідович — народний депутат України, командир батальйону «Луганськ-1».
 Вітко Костянтин Миколайович — український військовий діяч, підполковник Армії УНР. Лицар Залізного хреста УНР.

:
 Вітко Олександр Вікторович (13 вересня 1961, Вітебськ, БРСР) — російський адмірал, головнокомандувач Чорноморського флоту Росії, підозрюваний у скоєнні злочинів на території АР Крим.